Gloucester je lahko:
Gloucester, Anglija
Gloucester, New South Wales
Gloucester, Ontario
Gloucester County, New Brunswick
Gloucester, Massachusetts
Gloucester, Severna Karolina
Gloucester, Virginija
Gloucester County, New Jersey
Gloucester County, New York
Gloucester City, New Jersey
Gloucester Township, New Jersey
Gloucester County, Virginija
Gloucester Road, Hongkong
Gloucester Road, London
HMS Gloucester - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice